Por Boone pode estar à procura de:
Boone Carlyle (Lost), personagem da série de televisão Lost
 Boone (Carolina do Norte)
 Boone (Colorado)
 Boone (Iowa)

Ver também 
 Condado de Boone

Desambiguação